De achttiende etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 8 september. Het was een heuvelachtige rit over 174,6 kilometer van Solares naar Noja.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

18
Sport in Cantabrië